«Искусство самообороны» () — американский фильм 2019 года режиссёра Райли Стернс. Премьера фильма состоялась 10 марта 2019 года на кинофестивале South by Southwest.

Сюжет 
Скромный бухгалтер Кейси Девис не может найти себе место в коллективе. Однажды вечером, когда он хочет купить еду для своей собаки, он натыкается на байкерскую банду. Они спрашивают имеется ли у него при себе оружие, после чего избивают его. Он задумывается о том, чтобы приобрести огнестрельное оружие для самообороны, но вместо этого после посещения школы каратэ решает записаться на курсы.

В ролях 
 Джесси Айзенберг — Кейси Девис
 Имоджен Путс — Анна
 Алессандро Нивола — Сенсей
 Стив Терада — Томас
 Филлип Андре Ботельо — Кеннет
 Дэвид Зеллнер — Генри
 Хауке Бар — Грант
 Джейсон Бёрки — Алекс

Критика 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 83 % на основе 167 рецензий критиков со средней оценкой 7,2 из 10. На сайте Metacritic фильм получил оценку 65 из 100 на основе 32 рецензий, что соответствует статусу «в основном положительные отзывы».

Примечания 

Чёрные комедии США
Фильмы Bleecker Street
Фильмы о бухгалтерах
Фильмы о боевых искусствах
Криминальные фильмы США
Фильмы Райли Стернса
Фильмы США 2019 года